La clase Sovereign es una clase de cruceros operados por Royal Caribbean International. Dos de los buques ya han sido desguazados.

En 2007, el Monarch of the Seas se convirtió en el primer gran crucero del mundo en ser capitaneado por una mujer, la sueca Karin Stahre Janson, quien siguió siendo la única hasta 2010 cuando la capitana británica Sarah Breton se hizo cargo del MS Artemis de P&O Cruises.

Royal Caribbean Cruises Ltd transfirió el Sovereign of the Seas y el Monarch of the Seas de Royal Caribbean International a su subsidiaria Pullmantur Cruises en 2008 y 2013, respectivamente. Los planes para transferir el Majesty of the Seas a Pullmantur en 2016 se habían anunciado en noviembre de 2014. Sin embargo, en julio de 2015, Royal Caribbean revirtió esos planes y, en cambio, declaró que el Majesty of the Seas permanecería en Royal Caribbean International y recibiría una enorme revisión y actualización a principios de 2016 para actualizarla a los estándares actuales.

A julio de 2020, los dos primeros barcos, Sovereign y Monarch, han sido vendidos para desguace, debido a la quiebra de Pullmantur Cruceros. En diciembre de 2020, Royal Caribbean vendió el barco restante Majesty of the Seas a Seajets, que lo rebautizó como Majesty. Seajets renombró el barco Majesty of the Oceans en abril de 2021, mientras aún estaba anclado en El Pireo.

Unidades

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase